Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1995 — 33-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 19 февраля по 17 декабря 1995 года. Трофей во второй раз завоевал коста-риканский клуб «Саприсса».

Зональный этап

Северо/Центральноамериканская зона

Группа 1

Первый раунд 

|}

Второй раунд

Третий раунд

Группа 2

Первый раунд 

|}

Второй раунд

Третий раунд

Группа 3

Первый раунд 

|}

Второй раунд

Карибская зона

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Третий раунд

Четвёртый раунд

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 

 RSSSF

1995
1995 год в футболе